Иван Берсенев:
 Берсенев, Иван Архипович (1762—1789) — гравёр резцом.
 Берсенев, Иван Николаевич (1889—1951) — русский и советский актёр и театральный режиссёр.